Löve se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Áskell Löve
 Doris Benta Maria Löve